«Последний день» — российская телепередача, выходившая на телеканале «Звезда», которая рассказывает о последних годах жизни известных российских актёров. Ведущий проекта — Борис Щербаков. 

Премьера состоялась 18 февраля 2015 года. В Белоруссии телепередача транслировалась на телеканале «Беларусь 3». С 2022 года носит новое название — «Главный день». Всего было выпущено более двадцати серий данной телепередачи.

Сюжет
В каждом выпуске программы рассказывается о жизни советских и российских актёров: рождение, юность и учёба, начало творческого пути, женитьба, смерть. 

Телепередачи России